When I'm Gone, chanson enregistrée en 1931 par Carter Family.
 When I'm Gone, chanson du rappeur américain Eminem sortie en 2005.
 Cups (souvent nommée When I'm Gone), chanson de Lulu and the Lampshades (2011), rendue populaire par l'interprétation d'Anna Kendrick.